Николай Палиенко: Палиенко, Николай Васильевич (1896—1944) — украинский офицер, служивший в годы Второй мировой войны в звании штурмбаннфюрера СС в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».
 Палиенко, Николай Иванович (1869—1937) — российский и украинский учёный-юрист и теоретик права.